Achates – asteroide
Achates – antico nome del fiume Dirillo in Sicilia
agata – la pietra chiamata achates da Teofrasto e Plinio il Vecchio
Leonardus Achates – compositore tedesco del XV secolo
HMS Achates – una serie di navi britanniche della Royal Navy

Pagine correlate
Acate (disambigua)